Julius Bochmann ist der Name folgender Personen:

* Julius Bochmann (Politiker) (1832–1918), deutscher Baumeister und Politiker
 Julius Bochmann (Philatelist) (1901–1957), deutscher Philatelist und Herausgeber